Våben kan have flere betydninger:

 Våben – er et redskab med formål at udøve skade.
 Våben (heraldik) – er et heraldisk mærke med figurer eller mønstre, som typisk føres i et våbenskjold.
 Våbenskjold – er en skjoldformet figur, hvori et heraldisk våben føres.